Жабки — село в Україні, у Лохвицькому районі Полтавської області
 Жабки — село в Росії, у Єгор'євському міському окрузі Московської області